Елена Веснина — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Виктория Азаренко — не защищала свой титул.

Посев 
Все сеяные участницы начинают турнир со второго раунда.

  Серена Уильямс (Отказ)
  Анжелика Кербер (Четвёртый раунд)
  Каролина Плишкова (Полуфинал)
  Симона Халеп (Третий раунд)
  Доминика Цибулкова (Четвёртый раунд)
  Агнешка Радваньская (Третий раунд)
  Гарбинье Мугуруса (Четвертьфинал)
  Светлана Кузнецова (Финал)
  Мэдисон Киз (Четвёртый раунд)
  Элина Свитолина (Четвёртый раунд)
  Йоханна Конта (Третий раунд)
  Винус Уильямс (Четвертьфинал)
  Каролина Возняцки (Четвертьфинал)
  Елена Веснина (Титул)
  Тимея Бачински (Четвёртый раунд, отказ)
  Саманта Стосур (Второй раунд)
  Барбора Стрыцова (Третий раунд)
  Кики Бертенс (Третий раунд)
  Анастасия Павлюченкова (Четвертьфинал)
  Коко Вандевеге (Второй раунд)
  Каролин Гарсия (Четвёртый раунд)
  Анастасия Севастова (Второй раунд)
  Карла Суарес Наварро (Второй раунд)
  Дарья Гаврилова (Третий раунд)
  Тимея Бабош (Третий раунд)
  Роберта Винчи (Третий раунд)
  Юлия Путинцева (Второй раунд)
  Кристина Младенович (Полуфинал)
  Ирина-Камелия Бегу (Третий раунд)
  Чжан Шуай (Второй раунд)
  Ана Конюх (Второй раунд)
  Мирьяна Лучич-Барони (Второй раунд)
  Дарья Касаткина (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

BNP Paribas Open 2017